Vaucluse (departament) we Francji
 Vaucluse (Doubs) – miasto we Francji
 Vaucluse – przedmieście Sydney w Australii
 Vaucluse – miejscowość w USA, w stanie Karolina Południowa